Nikolai Wolkonski ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Grigorjewitsch Repnin-Wolkonski (1778–1845), russischer Generalleutnant